Espirà de l'Aglí, municipi al Rosselló
 Espirà de Conflent, municipi al Conflent